Аксел — топоним:

Населённые пункты 
 Аксёл — село в Темниковском районе Мордовии.
 Аксел — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.

Реки 
 Большой Аксел — река в Пензенской области, Мордовии и Нижегородской области России, приток реки Мокша.
 Аксел — река в Пензенской области, Мордовии и Нижегородской области России, приток реки Большой Аксел.

См. также 
 Аксел Бакунц (1899—1937) — армянский писатель-прозаик, киносценарист, переводчик и активист.
 Аксель
 Оксил
 Эксель
 Иксель
 XL